The Great Lover (1920), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
The Great Lover (1931), een Amerikaanse film onder regie van Harry Beaumont
The Great Lover (1949), een Amerikaanse film onder regie van Alexander Hall